Чемпионат Европы по русским шашкам среди мужчин 2020 года планировалось провести 11 по 20 сентября в Йыгева (Эстония). Однако из-за пандемии коронавируса чемпионат был перенесён на 10-19 сентября 2021 года. Одновременно проводился чемпионат Европы среди женщин. Призовой фонд обоих чемпионатов 25 000 $.

В основной программе и блице соревнования прошли по русским шашкам, а в формате быстрые шашки по бразильским шашкам. Все соревнования проводились по смешанной программе в два этапа - предварительный этап и финальный. В финальной стадии принимали участие не более трёх игроков от одной страны. 

Предварительный этап соревнований по быстрым и молниеносным шашкам проводился по швейцарской системе. 8 лучших игроков разыгрывали в четвертьфинале (пары 1-8, 2-7, 3-6, 4-5), полуфинале и финале титулы чемпионов Европы, играя по 1 микро-матчу. Победителем становился игрок, победивший в микро-матче. В случае ничейного результата, победителем становился спортсмен, занявший более высокое место на предварительном этапе. Игроки, проигравшие в матчах четвертьфинала разыгрывали места с 5 по 8.

Предварительный этап соревнований в основной программе проводился в два этапа. Первый этап - швейцарская система в 8 туров, каждый тур представляет собой микро-матч из двух партий. На втором этапе 8 лучших игроков разыгрывали в четвертьфинале (пары 1-8, 2-7, 3-6, 4-5), полуфинале и финале титулы чемпионов Европы, играя по 2 микро-матча. Победителем становился игрок, победивший по итогам двух микро-матчей. В случае ничейного результата по итогам двух микро-матчей, победителем становился спортсмен, занявший более высокое место в основном турнире. Игроки, проигравшие в матчах четвертьфинала разыгрыли места с 5 по 8. Участники, занявшие 9 место и ниже, сыиграли два дополнительных тура по швейцарской системе.

Основная программа

Предварительный этап (8 раундов) 
 26 спортсменов из 11 стран

Четвертьфинал 
Игорь Михальченко — Георгий Таранин 1-1, 1-1

Александр Шварцман — Андрей Калачников 1-1, 2-0

Арунас Норвайшас — Андрюс Кибартас 1-1, 1-1

Алексей Домчев — Андрей Валюк 0-2, 1-1

Полуфинал 
 За 1- 4 место
Игорь Михальченко — Андрей Валюк 2-0

Александр Шварцман — Арунас Норвайшас 2-0

 За 5 - 8 место
Алексей Домчев — Георгий Таранин 2-0

Андрюс Кибартас — Андрей Калачников 1-1, 1-1

Финал 
 Матч за 1-е место
Игорь Михальченко — Александр Шварцман 2-0

 Матч за 3-е место
Арунас Норвайшас — Андрей Валюк 1-1, 2-0

 Матч за 5-е место
Алексей Домчев — Андрюс Кибартас 0-2, 0-2

 Матч за 7-е место
Андрей Калачников — Георгий Таранин 0-2, 2-0

Итоговое положение

Быстрые шашки 
 Бразильские шашки

Предварительный этап (7 раундов) 
 34 спортсмена из 11 стран

Четвертьфинал 
Александр Шварцман — Ион Доска 2-0

Алексей Домчев — Александр Блейхер 2-0

Арунас Норвайшас — Андрей Валюк 1-1

Домантас Норкус — Игорь Михальченко 0-2

Полуфинал 
 За 1- 4 место
Александр Шварцман —  Игорь Михальченко 2-0

Алексей Домчев — Арунас Норвайшас 1-1

 За 5 - 8 место
Домантас Норкус — Ион Доска 2-0

Андрей Валюк — Александр Блейхер 2-0

Финал 
 Матч за 1-е место
Александр Шварцман — Алексей Домчев 1-1

 Матч за 3-е место
Арунас Норвайшас — Игорь Михальченко 0-2

 Матч за 5-е место
Домантас Норкус — Андрей Валюк 0-2

 Матч за 7-е место
Александр Блейхер — Ион Доска 0-2

Итоговое положение

Блиц

Предварительный этап (9 раундов) 
 34 спортсмена из 12 стран

Четвертьфинал 
Игорь Михальченко — Арно Уутма 2-0

Андрей Валюк — Ион Доска 2-0

Александр Шварцман — Арунас Норвайшас 2-0

Андрюс Кибартас  — Домантас Норкус 2-0

Полуфинал 
 За 1- 4 место
Игорь Михальченко — Андрюс Кибартас 2-0

Андрей Валюк — Александр Шварцман 0-2

 За 5 - 8 место
Домантас Норкус — Арно Уутма 2-0

Арунас Норвайшас — Ион Доска 1-1

Финал 
 Матч за 1-е место
Игорь Михальченко — Александр Шварцман 1-1

 Матч за 3-е место
Андрей Валюк — Андрюс Кибартас 1-1

 Матч за 5-е место
Домантас Норкус — Арунас Норвайшас 2-0

 Матч за 7-е место
Ион Доска  — Арно Уутма 2-0

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Регламент Чемпионата Европы 2021 года по шашкам-64 среди мужчин и женщин

мужчин
Спорт в Эстонии в 2021 году
2021 год в шашках
Чемпионаты Европы в Эстонии
Сентябрь 2021 года
Шашки русские
Шашки в Эстонии